KUD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kudat (Malaysia)
 Kud – città dell'India